Minasjan ist der Familienname folgender Personen:

 Gor Minasjan (* 1994), armenischer Gewichtheber
 Mikael Minasjan (* 1977), armenischer Diplomat und Medienunternehmer
 Ruben Ter-Minasjan (1882–1951), armenischer Politiker, Mitglied der Armenischen Revolutionären Föderation und Kriegsminister der Demokratischen Republik Armenien
 Vardan Minasjan, Fußballtrainer
 Wahagn Minasjan (* 1985), armenischer Fußballspieler